Sichart von Sichartshoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sichart von Sichartshoff (1829–1906), preußischer Generalmajor
 Hugo Sichart von Sichartshoff (1840–1910), preußischer Generalmajor
 Georg Sichart von Sichartshoff (1837–1906), preußischer Generalmajor
 Louis Sichart von Sichartshoff (1797–1882), deutscher Generalleutnant und Autor
 Sophie Sichart von Sichartshoff (1832–1902), deutsche Schriftstellerin